Nuevo León steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 Nuevo León, Bundesstaat

Orte:
 Nuevo León (Baja California)
 Nuevo León (Coahuila)
 Nuevo León (Ocosingo) in Chiapas
 Nuevo León (Teopisca) in Chiapas